Штамп ( — печать) — многозначный термин.

 Штамп — рельефное устройство для получения одинаковых графических оттисков (изображений) административного, юридического или коммерческого назначения, а также название произведённого им оттиска (изображения).
 Штамп в технике — инструмент для механической обработки материалов методом штамповки.
 Штамп в полиграфии — форма для тиснения рельефных графических изображений на полиграфических материалах.
 Штамп в речи — распространённая речевая формула, стереотипно воспроизводимая в речи и текстах.
 Штамп в искусстве — шаблон, известный образец, повторяемый в различных произведениях, не являющийся продуктом творчества автора.
 Штамп — другое название основной (угловой) надписи чертежа (название получил от штампа, применяемого для быстрого получения оттиска стандартизированной угловой надписи).
 «Штамп» — машиностроительный завод в г. Тула.

См. также 
 Экслибрис

Примечания